Эрми́гуа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гомера. Занимает площадь 39,67 км². Население 1805 человека (на 2018 год).

Население

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de la Villa de Hermigua

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе